Восьма — река в России, протекает в Ясногорском районе Тульской области. Левый приток реки Беспуты.

География 
Река Восьма берёт начало в районе посёлка Страхово. Течёт на северо-восток. Устье реки находится в 11 км по левому берегу реки Беспуты. Длина реки составляет 28 км. Площадь водосборного бассейна — 214 км².

Река Восьма имеет один крупный приток — реку Незнайка.

Вдоль течения реки расположены следующие населённые пункты: Страхово, Климское, Теляково, Борисово и Восьма.

Название 
Гидроним балтийского происхождения («каменная»), ср. ,  «лезвие, камень».

История 

В 1607 году на реке Восьме состоялась битва между войском царя Василия Шуйского и мятежниками Ивана Болотникова, которая закончилась победой царя и отступлением Болотникова к реке Вороньей.

Достопримечательности 
Вблизи села Иваньково находится памятник природы — Сосновый бор на реке Восьма. Он расположен на левом берегу реки, изрезанном оврагами. Рельеф местности своеобразен: участки хвойного леса чередуются с крутыми склонами.

Рядом с посёлками Восьма и Богословское установлены памятные знаки, обозначающие место, где в 1607 году проходила Восьменская битва.

Чуть ниже д.Борисово сохранились остатки плотины, на которой работала водяная мельница.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейну, водохозяйственный участок реки — Ока от города Серпухов до города Кашира, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100912110000022636.

Притоки (км от устья) 
 15 км: река Незнайка (лв)

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Беспуты (притока Оки)
Реки Тульской области